Сонджон — 6-й правитель корейского государства Корё;
 Сонджон — 13-й правитель Корё;
 Сонджон — ван корейского государства Чосон.